Леща — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Леща — деревня в Зубовском сельсовете Оршанского района Витебской области.
 Леща — деревня в Яковлевичском сельсовете Оршанского района Витебской области.
 Леща — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.